Menta peperina es el nombre de:

 la hierba Bystropogon mollis, nativa de la zona andina;
 la Minthostachys verticillata, conocida como peperina o menta peperina, nativa de Argentina.